Södermanland eller Sörmland kan syfta på:

Områden 
 Södermanland, ett landskap i östra Svealand
 Södermanlands län, ett av Sveriges län
 Region Sörmland, regionkommunen i Södermanlands län
 Södermanlands läns valkrets, en valkrets
 Södermanlands läns och Västmanlands läns valkrets, en tidigare valkrets
 Södermanlands läns norra valkrets, en tidigare valkrets
 Södermanlands läns södra valkrets, en tidigare valkrets
 Södermanlands läns mindre städers valkrets, en tidigare valkrets
 Södermanlands golfdistriktsförbund

Militär 
 Södermanland-klass, en ubåtsklass
 , flera olika fartyg
 Greve Södermanland, ett svenskt linjeskepp
 Södermanlands storregemente, ett regemente under tidigt 1600-tal
 Södermanlands båtsmanskompani, ett tidigare båtsmanskompani
 Södermanlands flygflottilj – ett svenskt flygförband åren 1941–1980.
 Södermanlands regemente (infanteri) – ett svenskt infanteriförband åren 1627–1942 och 1957–1963.
 Södermanlands regemente (pansar) – ett svenskt pansarförband åren 1942–1957 och 1963–2004.
 Södermanlandsbrigaden – ett svenskt infanteri- och senare pansarförband åren 1949–1974 och 1982–2000.
 Södermanlands försvarsområde – ett svenskt försvarsområde åren 1973–1997.
 Södermanlands och Östergötlands försvarsområde – ett svenskt försvarsområde åren 1998–2000.
 Södermanlandsgruppen – ett svenskt hemvärnsförband sedan 2000.

Övrigt 
 Södermanlands Nyheter, en tidning
 Södermanlands Län Tidning, en tidning
 Södermanlands Kalvill, en äppelsort
 Södermanlands bank, flera olika banker
 Södermanlands nation, en tidigare studentnation
 SR Sörmland, en radiostation
 Sörmlands museum, ett museum